Soló, un dels set savis de Grècia i legislador grec
 Soló (artista), gravador de joies
 Juli Soló, senador romà